Baependi kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Baependi (ort), Minas Gerais, 
 Baependi (kommun), Minas Gerais, 

Robotskapade Brasilienförgreningar